Абия-де-ла-Обиспалия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 68,01 км². Население — 73 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки